Fossil (Oregon), een plaats in de Amerikaanse staat Oregon
Fossil (onderneming),een Amerikaanse beursgenoteerde onderneming die kleding en accessoires ontwerpt en fabriceert